La Força Aérea Caboverdiana è l'attuale aeronautica militare della Repubblica di Capo Verde e parte integrante delle Forze armate capoverdiane.

Aeromobili in uso

Note

Voci correlate 
Forze armate capoverdiane
Lista delle forze aeree mondiali

Altri progetti 

Forze armate capoverdiane
Forze aeree